Koberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Koberg, Gemeinde  in Schleswig-Holstein
 Koberg (Lübeck), Platz in Lübeck
 Koberg (Gemeinde Gampern), Ortschaft von Gampern, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Koberg ist der Name eines Berges:
 Hessen
 Koberg (Taunus), Berg im Taunus

Koberg ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Koberg (1914–2013), deutscher Redakteur, Foto-Chronist, Autor und Dokumentarfilmer, Kameramann und Regisseur
 Johann Anton Koberg (1650–1708), auch: Johann Anton Coberg, deutscher Geiger, Cembalist, Organist, Komponist und Hofmusiker
 Jutta Koberg (* 1928), deutsche Hebamme

Siehe auch:
 Coberg